Русава може бити:

 Русава (Кромјержиж), насеље у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Русава (Украјина), насеље у Украјини, у Виничкој области
 Русава (притока Дњестра), река у Украјини, лева притока Дњестра
 Русава (притока Мораве), река у Чешкој, лева притока Мораве